Кейру — фамилия английского происхождения. Известные носители:
 Кейру, Виктор Джонович (род. 1984) — российский баскетболист.
 Кейру, Джон (род. 1952) — сьерра-леонский легкоатлет. Отец Виктора и Катерины Кейру.
 Кейру, Катерина Джоновна (в замужестве Новосельцева; род. 1988) — российская баскетболистка.

См. также 
 Кэрью